Сент-Марі́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Східні Піренеї. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 690 км на південь від Парижа, 125 км на південний захід від Монпельє, 11 км на схід від Перпіньяна.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Лангедок-Русійон. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 2337 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 5043,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Східні Піренеї

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт
 [ Розташування муніципалітету Сент-Марі на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Муніципалітети департаменту Східні Піренеї